Le Breuil – francuska gmina w regionie Owernia
 Le Breuil – francuska gmina w regionie Burgundia
 Le Breuil – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Le Breuil – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny